«Радиоболтовня» (; другие названия — «Радиобеседы», «Ток-радио») — кинофильм Оливера Стоуна. Фильм снят по пьесе Эрика Богосяна и Тэда Сэвинара, которые использовали реальный случай, связанный с убийством радиокомментатора Алана Берга из Денвера.

Сюжет 
Барри Чэмплен — ведущий вечернего ток-шоу «Полуночник» на радиостанции KGAB в Далласе, штат Техас. Благодаря специфическому чувству юмора и умению вывести собеседников из себя экстравагантными заявлениями и ультралиберальными взглядами, его программа становится популярной в городе, и вскоре представители национального радиохолдинга предлагают ему вывести шоу в эфир на всю страну. В своём эфире Барри получает звонки от людей, которые ценят его труд, но имеет и значительное количество ненавистников, среди которых есть сторонники неонацистской идеологии, которые угрожают убить его и даже взорвать в прямом эфире.

Своё восхождение к успеху коммивояжёр Барри Голдман (Чэмплен — псевдоним для радио) начинает со знакомства с местным радиоведущим Джеффом Фишером, пригласившим его на своё шоу. Там Барри своим чувством юмора и остроумием привлекает внимание руководства радиостанции, выделившее ему собственную программу, которая быстро набирает рейтинги. За это время его отношения с женой Эллен, работавшей его продюсером, терпят серьёзный кризис и они в итоге расстаются. Сама она уезжает в Чикаго, где находит себе нового мужчину.

Перед финальными переговорами о трансляции эфира по всей стране Барри просит свою бывшую жену приехать в Даллас, так как она единственный человек, которой он доверяет. Однако холдинг переносит национальную премьеру на две недели из-за того, что радиоведущий отказывается вводить какие-либо ограничения на свой эфир.

Барри и Эллен пытаются восстановить свои отношения, используя фальшивое имя и будучи в студии радиостанции она звонит в прямой эфир, пытается вывести его из депрессии и просит вернуться к ней. Барри отказывается от этого предложения, попутно называя её лицемеркой, чем приводит в ужас друзей Эллен среди персонала, она сама уходит. После эфира представители холдинга говорят о том, что его шоу теперь на вершине рейтингов, и оно теперь точно выйдет на национальный масштаб.

У автомобиля Барри встречает фанат, просящий подписать ему автограф, после чего вытаскивает пистолет и делает несколько выстрелов в ведущего. Картина заканчивается панорамой ночного Далласа, на фоне которого радиослушатели программы «Полуночник» в радиоэфире обсуждают смерть Барри.

Производство 
Эрик Богосян написал сценарий вместе с режиссёром Оливером Стоуном. Сюжет был практически полностью основан на пьесе Богосяна с включением элементов из биографии радиоведущего из Денвера Алана Берга, убитого в 1984 году сторонниками идеи о превосходстве белой расы. В ходе исследования для фильма, Богосян часто слушал шоу Тома Лейкиса на лос-анджелесской радиостанции KFI, откуда персонаж Барри Чэмплена заимствовал многие элементы структуры речи и манеры поведения.

Съёмки проходили в основном в Далласе и Ирвинге. Оригинальная пьеса полностью проходит в течение радиоэфира, и в ней нет сцен вне здания радиостанции.

В ролях

Критика 
Фильм получил в основном положительные отзывы кинокритиков, вылившиеся в рейтинг 80 % на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года
Фильмы Оливера Стоуна
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США
Фильмы Universal Pictures